Lehigh Valley Railroad Station steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Rochester Lehigh Valley Railroad Station, NRHP-ID 85002858
 Ithaca Lehigh Valley Railroad Station, NRHP-ID 74001311